Ez a szócikk tartalmazza a 2012-es Qatar Airways Tournament of Champions egyéni mérkőzéseit.

A címvédő a szerb Ana Ivanović volt, aki ezúttal nem tudta kiharcolni a részvételi jogot, illetve ugyanezen a héten érdekelt volt a Fed-kupa döntőjében is. A tornagyőzelmet a második kiemelt Nagyja Petrova szerezte meg, miután a fináléban 6–2, 6–1 arányban jobbnak bizonyult az első kiemelt Caroline Wozniackinál.

Játékosok

Tartalékok

Csoportok
 R = feladta
 w/o = az ellenfél visszalépett

Döntők

Serdika-csoport
Helyezés meghatározói: 1) Győzelmek száma; 2) Mérkőzések száma; 3) Egymás elleni eredmény; 4) Hármas holtverseny esetén több nyert játszma, vagy több nyert játék.

Sredets-csoport
Helyezés meghatározói: 1) Győzelmek száma; 2) Mérkőzések száma; 3) Egymás elleni eredmény; 4) Hármas holtverseny esetén több nyert játszma, vagy több nyert játék.

Jegyzetek

Források
Eredmények

E